Con el nombre Monte Santiago nos podemos referir a:
Monumento Natural del Monte Santiago, en la provincia de Burgos (España).
Batalla de Monte Santiago, durante la guerra Argentino-Brasileña.